Dit is een lijst van planetoïden 9401-9500. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (9401) - || 1994 TS3 || 13 oktober 1994 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (9402) - || 1994 UN1 || 25 oktober 1994 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (9403) Sanduleak || 1994 UJ11 || 31 oktober 1994 || Spacewatch
|-
| (9404) - || 1994 UQ11 || 26 oktober 1994 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (9405) Johnratje || 1994 WQ1 || 27 november 1994 || T. Kobayashi
|-
| (9406) - || 1994 WG2 || 28 november 1994 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (9407) Kimuranaoto || 1994 WS3 || 28 november 1994 || S. Otomo
|-
| (9408) Haseakira || 1995 BC || 20 januari 1995 || T. Kobayashi
|-
| (9409) Kanpuzan || 1995 BG1 || 25 januari 1995 || T. Seki
|-
| (9410) - || 1995 BJ1 || 26 januari 1995 || T. Urata
|-
| (9411) Hitomiyamoto || 1995 CF || 1 februari 1995 || T. Kobayashi
|-
| (9412) - || 1995 GZ8 || 4 april 1995 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (9413) Eichendorff || 1995 SQ54 || 21 september 1995 || F. Börngen
|-
| (9414) Masamimurakami || 1995 UV4 || 25 oktober 1995 || T. Kobayashi
|-
| (9415) Yujiokimura || 1995 VE || 1 november 1995 || T. Kobayashi
|-
| (9416) Miyahara || 1995 WS || 17 november 1995 || T. Kobayashi
|-
| (9417) Jujiishii || 1995 WU || 17 november 1995 || T. Kobayashi
|-
| (9418) Mayumi || 1995 WX5 || 18 november 1995 || N. Sato, T. Urata
|-
| (9419) Keikochaki || 1995 XS || 12 december 1995 || T. Kobayashi
|-
| (9420) Dewar || 1995 XP4 || 14 december 1995 || Spacewatch
|-
| (9421) Violilla || 1995 YM2 || 24 december 1995 || S. P. Laurie
|-
| (9422) Kuboniwa || 1996 AO2 || 13 januari 1996 || T. Kobayashi
|-
| (9423) Abt || 1996 AT7 || 12 januari 1996 || Spacewatch
|-
| (9424) Hiroshinishiyama || 1996 BN || 16 januari 1996 || T. Kobayashi
|-
| (9425) Marconcini || 1996 CM7 || 14 februari 1996 || M. Tombelli, U. Munari
|-
| (9426) Aliante || 1996 CO7 || 14 februari 1996 || U. Munari, M. Tombelli
|-
| (9427) Righini || 1996 CV7 || 14 februari 1996 || M. Tombelli, U. Munari
|-
| (9428) Angelalouise || 1996 DW2 || 26 februari 1996 || S. P. Laurie
|-
| (9429) Poreč || 1996 EW1 || 14 maart 1996 || Višnjan Observatory
|-
| (9430) Erichthonios || 1996 HU10 || 17 april 1996 || E. W. Elst
|-
| (9431) Pytho || 1996 PS1 || 12 augustus 1996 || Farra d'Isonzo
|-
| (9432) Iba || 1997 CQ || 1 februari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (9433) - || 1997 CF3 || 3 februari 1997 || NEAT
|-
| (9434) Bokusen || 1997 CJ20 || 12 februari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (9435) Odafukashi || 1997 CK20 || 12 februari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (9436) Shudo || 1997 EB || 1 maart 1997 || T. Kobayashi
|-
| (9437) Hironari || 1997 EA3 || 4 maart 1997 || T. Kobayashi
|-
| (9438) Satie || 1997 EE16 || 5 maart 1997 || Spacewatch
|-
| (9439) - || 1997 EB42 || 10 maart 1997 || LINEAR
|-
| (9440) - || 1997 FZ1 || 29 maart 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (9441) - || 1997 GN8 || 2 april 1997 || LINEAR
|-
| (9442) Beiligong || 1997 GQ27 || 2 april 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (9443) - || 1997 HR9 || 30 april 1997 || LINEAR
|-
| (9444) - || 1997 JA || 1 mei 1997 || Kleť
|-
| (9445) Charpentier || 1997 JA8 || 8 mei 1997 || P. G. Comba
|-
| (9446) Cicero || 1997 JT11 || 3 mei 1997 || E. W. Elst
|-
| (9447) Julesbordet || 1997 JJ18 || 3 mei 1997 || E. W. Elst
|-
| (9448) Donaldavies || 1997 LJ3 || 5 juni 1997 || Spacewatch
|-
| (9449) Petrbondy || 1997 VU2 || 4 november 1997 || L. Šarounová
|-
| (9450) Akikoizumo || 1998 BT1 || 19 januari 1998 || T. Kobayashi
|-
| (9451) - || 1998 BE2 || 20 januari 1998 || LINEAR
|-
| (9452) Rogerpeeters || 1998 DY33 || 27 februari 1998 || E. W. Elst
|-
| (9453) Mallorca || 1998 FO1 || 19 maart 1998 || A. López, R. Pacheco
|-
| (9454) Ardeishar || 1998 FX54 || 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (9455) - || 1998 FJ59 || 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (9456) - || 1998 FQ67 || 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (9457) - || 1998 FB75 || 24 maart 1998 || LINEAR
|-
| (9458) Beaumont || 1998 FF97 || 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (9459) Gracecai || 1998 FW113 || 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (9460) McGlynn || 1998 HS30 || 29 april 1998 || NEAT
|-
| (9461) Cotingkeh || 1998 HV33 || 20 april 1998 || LINEAR
|-
| (9462) - || 1998 HC37 || 20 april 1998 || LINEAR
|-
| (9463) Criscione || 1998 HW38 || 20 april 1998 || LINEAR
|-
| (9464) - || 1998 HL117 || 23 april 1998 || LINEAR
|-
| (9465) Fergusonsam || 1998 HJ121 || 23 april 1998 || LINEAR
|-
| (9466) Shishir || 1998 KR46 || 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (9467) - || 1998 KQ47 || 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (9468) Brewer || 1998 LT2 || 1 juni 1998 || E. W. Elst
|-
| (9469) Shashank || 1998 MY34 || 24 juni 1998 || LINEAR
|-
| (9470) Jussieu || 1998 OS10 || 26 juli 1998 || E. W. Elst
|-
| (9471) Ostend || 1998 OU13 || 26 juli 1998 || E. W. Elst
|-
| (9472) Bruges || 1998 OD14 || 26 juli 1998 || E. W. Elst
|-
| (9473) Ghent || 1998 OO14 || 26 juli 1998 || E. W. Elst
|-
| (9474) Cassadrury || 1998 QK15 || 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (9475) - || 1998 QC19 || 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (9476) Vincenthuang || 1998 QQ36 || 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (9477) Kefennell || 1998 QK41 || 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (9478) Caldeyro || 2148 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (9479) Madresplazamayo || 2175 P-L || 26 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (9480) Inti || 2553 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (9481) Menchú || 2559 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (9482) Rubéndarío || 4065 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (9483) Chagas || 4121 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (9484) Wanambi || 4590 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (9485) Uluru || 6108 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (9486) Utemorrah || 6130 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (9487) Kupe || 7633 P-L || 17 oktober 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (9488) Huia || 9523 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (9489) Tanemahuta || 1146 T-1 || 25 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (9490) Gosemeijer || 1181 T-1 || 25 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (9491) Thooft || 1205 T-1 || 25 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (9492) Veltman || 2066 T-1 || 25 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (9493) Enescu || 3100 T-1 || 26 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (9494) Donici || 3212 T-1 || 26 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (9495) Eminescu || 4177 T-1 || 26 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (9496) Ockels || 4260 T-1 || 26 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (9497) Dwingeloo || 1001 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (9498) Westerbork || 1197 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (9499) Excalibur || 1269 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (9500) Camelot || 1281 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels|}

Planetoïdenlijsten